Walsken ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Walsken (1909–1993), deutscher Maler und Widerstandskämpfer
 Ernst Martin Walsken (* 1947), deutscher Politiker und Manager
 Gisela Walsken (* 1958), Politikerin und Abgeordnete